Dominikanergasse steht für folgende Straßen:

 Dominikanergasse (Augsburg), Bayern
 Dominikanergasse (Bozen), früherer Name der Goethestraße in Bozen, Region Trentino-Südtirol, Italien
 Dominikanergasse (Eichstätt), Landkreis Eichstätt, Bayern, siehe Liste Eichstätter Straßennamen #D
 Dominikanergasse (Frankfurt), Hessen, siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/D #Do
 Dominikanergasse (Graz), Steiermark
 Dominikanergasse (Leoben), Bezirk Leoben, Steiermark, siehe Liste der Straßennamen von Leoben
 Dominikanergasse (Wien), siehe Liste der Straßennamen von Wien/Mariahilf
 Dominikanergasse (Würzburg), Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt #D

Siehe auch: